

Cinéma 
 Le Concours, film américain de Joel Oliansky, sorti en 1980 
 Le Concours, film français de Claire Simon sorti en 2017